Сиудад дел Маиз има више значења:

 Општина Сиудад дел Маиз (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сиудад дел Маиз (Сиудад дел Маиз, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику